Никола́й Васи́льевич Давы́дов () — киргизский и российский легкоатлет, специалист по метанию молота. Выступал за сборную Киргизии по лёгкой атлетике во второй половине 1990-х годов, обладатель бронзовых медалей Азиатских игр и чемпионата Азии, победитель и призёр первенств национального значения, действующий рекордсмен Киргизии, участник летних Олимпийских игр в Сиднее. Мастер спорта России международного класса. Тренер по лёгкой атлетике.

Биография 
Николай Давыдов родился 11 апреля 1970 года.

В 1992 году окончил Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры.

В июле 1995 года на соревнованиях в Москве установил свой личный рекорд в метании молота — 77,90 метра. По итогам сезона удостоен почётного звания «Мастер спорта России международного класса».

Впервые заявил о себе на международном уровне в сезоне 1998 года, когда вошёл в основной состав киргизской национальной сборной и побывал на чемпионате Азии в Фукуоке, откуда привёз награду бронзового достоинства, выигранную в метании молота. Также в этом сезоне взял бронзу на Азиатских играх в Бангкоке.

В 1999 году на соревнованиях в Бишкеке установил поныне действующий национальный рекорд Киргизии в метании молота — 72,94 метра. Метал молот на чемпионате мира в Севилье, но с результатом 66,87 метра не смог преодолеть предварительный квалификационный этап.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее — здесь в метании молота провалил все три попытки и в финал не вышел.

Оставался действующим спортсменом вплоть до 2002 года.

После завершения спортивной карьеры занялся тренерской деятельностью, старший тренер ГБОУ ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта отделение «Черемушки». Отличник физической культуры и спорта (2014).

Примечания 

Метатели молота России
Метатели молота Киргизии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Мастера спорта России международного класса по лёгкой атлетике
Тренеры России по лёгкой атлетике